Gabriel Pontello (né en 1945), acteur français de films pornographiques,
 Simone Pontello (née en 1971), joueuse brésilienne de basket-ball.